Vitória, Anatólia e Audax — santos e mártires romanos do século III

Topónimos

 Santa Vitória (Minas Gerais) — município do estado de Minas Gerais

 Santa Vitória (Beja) — freguesia do concelho de de Beja
 Santa Vitória do Ameixial — freguesia do concelho de Estremoz

Ver também
Santa Vittoria
Vitória

Desambiguação
Desambiguações de topônimos